GCC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 775 амінокислот, а молекулярна маса — 87 811.

Локалізований у цитоплазмі, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки